

Patronyme 

 Alfred Le Petit (1841-1909), peintre et caricaturiste français
 Alfred Marie Le Petit (1876-1953), peintre, décorateur, graveur et dessinateur humoriste français, fils du précédent
 Claude Le Petit (1638-1662), écrivain français
 Maturin Le Petit (1693-1739), prêtre jésuite missionnaire
 Pierre Le Petit (v. 1617-1686), imprimeur-libraire français

Œuvres 
 Le Petit (1883), nouvelle de Guy de Maupassant.
 Le Petit (1943), récit de Georges Bataille, sous le pseudonyme de Louis Trente.